Opet (ou Apet) est l'un des noms de la déesse hippopotame de la mythologie égyptienne.

 Opet est également le nom d'une déesse du Nouvel Empire symbolisant le temple de Louxor.

 Le temple d'Opet à Karnak est situé au sud-ouest de l'enceinte d'Amon-Rê.

 L'« Opet du sud » (Jpt rst) est le nom donné au temple de Louxor pour le distinguer de celui de Karnak.

 La « belle fête d'Opet » (heb nefer en Ipet) était l’une des fêtes religieuses les plus somptueuses de l’Égypte pharaonique. Elle fut célébrée tous les ans au mois de phaophi,  de la saison akhet.